La Merced – miasto w Peru
 La Merced – miasto w Kolumbii
 La Merced – yerba mate